Юзеф Чехович: Чехович, Юзеф (1818—1888) — польский фотограф.
 Чехович, Юзеф (1903—1939) — польский поэт.